

Оук-Парк — місто, штат Джорджія
 Оук-Парк — місто, штат Мічиган
 Оук-Парк — селище, штат Іллінойс
 Оук-Парк — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Оук-Парк — переписна місцевість, штат Індіана